Galathea может означать:
 Galathea — российская симфо-метал-группа
 Galathea — биологический род ракообразных

См. также 
 Галатея